Dama steht für:
 Dama, weiblicher als auch männlicher Vorname

 Dama (Tradition), soziale Tradition in Mali, Westafrika
 Dama dama, Gattungsname des Damhirsches
 Dama, anderer Name für Mursi (Sprache)
 Dama (Trommel), Röhrentrommel der Garo, Volk im nordostindischen Bundesstaat Meghalaya
 Dama (Skulptur), Frauendarstellungen in der iberischen Archäologie
 Dama (Brettspiel), Variante des klassischen Damespiels
 Dama (Mythologie), Enkel des Marutta in der indischen Mythologie
 Dama, Markennamen des ehemaligen chinesischen Automobilherstellers Jiangyang Shipping Group
 (Berg)dama, veraltete Bezeichnung für die Damara, Volk in Namibia

Orte:
 Dama (Tongxiang) (大麻镇), Großgemeinde in der Stadt Tongxiang, Provinz Zhejiang
 Dama (Dêgê), Gemeinde im Kreis Dêgê in Sichuan, China
 Dama (Chiefdom), traditionelles Verwaltungsgebiet in Sierra Leone, Westafrika
 Dama (Doi), Dorf auf der indonesischen Insel Doi (Nordmolukken)

Personen: 
 Dama, Tochter des Pythagoras, siehe Damo
 Hans Dama oder Johann Dama (* 1944), deutscher Schriftsteller banat-schwäbischer Abstammung
 Patrick Dama (* 1976), deutscher Fußballspieler

DAMA steht als Abkürzung für:
 Deutsche Arzneimittel- und Medizinprodukteagentur, heute Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
 Demand Assigned Multiple Access, Kanalzugriffsverfahren in der Mobilkommunikation, üblich bei Packet Radio, in der Satellitenkommunikation, insbesondere bei Very Small Aperture Terminal (VSAT)
 DArk MAtter, Experiment zur Suche nach dunkler Materie, siehe DAMA (Experiment) und Dunkle Materie

Siehe auch:
 Damma
 Damas

Abkürzung